Celano steht für
 Celano, ein Ort in Mittelitalien
 Grafschaft Celano, gleichnamige mittelalterliche Herrschaft
 Thomas von Celano (~1190–1260), erster Chronist des Franziskanerordens

Celano ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Celano (1625–1693), italienischer Rechtsanwalt und Literat
 Giuseppe Corsi da Celano (1631/32–1691), italienischer Kirchenmusiker und Komponist
 Guido Celano (1904–1988), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Guillermo Celano (* 1977), argentinischer Jazzmusiker